Rabut ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rabut (1852–1925), französischer Bauingenieur
 Michel Jean Rabut (1921–2015), französischer Radrennfahrer